X2 oder X-2 steht für:
 X2 (Computerspiel), Computerspiel von Team 17 aus dem Jahr 1996
 X2 (Übertragungsverfahren), ein proprietäres Übertragungsverfahren der Firma U.S. Robotics für 56k-Telefonmodems, das durch den von der ITU genormten V.90-Standard abgelöst wurde
 AMD Athlon 64 X2 und AMD Turion 64 X2, zwei Dual-Core-Mikroprozessoren von AMD
 Bell X-2, ein US-amerikanisches Experimentalflugzeug für Überschallflug
 BMW X2, Sport Utility Vehicle des Herstellers BMW
 Landwind X2, Sport Utility Vehicle des Herstellers Jiangling Motors
 Mitsubishi X-2, einen in der Entwicklung befindlichen japanischen Tarnkappenjäger 
 Sikorsky X2, ein Experimentalhubschrauber der amerikanischen Firma Sikorsky Aircraft Corporation
 SJ X2, die Baureihenbezeichnung eines Hochgeschwindigkeitszuges der schwedischen Staatsbahnen
 eine Klasse von Entstörkondensatoren
 die Abkürzung der Spielkonsole Xbox 360
 den Originaltitel des Films X-Men 2

X2 steht für
 X2 (Six Flags Magic Mountain), eine Achterbahn in Six Flags Magic Mountain Freizeitpark
 X2: Die Bedrohung, ein Science-Fiction-Computerspiel, siehe X (Spieleserie)

Siehe auch:
 Chi-Quadrat
 XII

X2